Magistralni put M6 steht für:

 eine Straße in Bosnien und Herzegowina, siehe M6 (Bosnien und Herzegowina)
 eine Straße in Montenegro, siehe Magistralni put M6 (Montenegro)